BIW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Billiluna (Australia)